Petuschkow () bzw. die weibliche Form Petuschkowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Andrejewitsch Petuschkow (* 1992), russischer Naturbahnrodler
 Jelena Wladimirowna Petuschkowa (1940–2007), russische Dressurreiterin, Sportfunktionärin und Biochemikerin
 Roman Alexandrowitsch Petuschkow (* 1978), russischer Skilangläufer und Biathlet